Madrigál, trecento madrigál, 1300 és 1370 közötti olasz zenei műforma, többszólamú ének többnyire világi témákról.
 Madrigál, az olasz madrigálköltészetet a kontrapunktikus szerkesztéssel egyesítő reneszánsz és korai barokk zenei műforma.
 Madrigal, Madrigal de las Altas Torres, település Spanyolországban, Ávila tartományban.
 Madrigal, a Tormato című Yes-lemez harmadik, legrövidebb száma.
 Madrigál, Passuth László történelmi regénye Carlo Gesualdóról.
 Madrigal, férfikeresztnév.
 Madrigal, családi név.